Fenris bzw. Fenrir stehen für:

 Fenriswolf, Wolf aus der nordischen Mythologie
 Der Fenriswolf, Novelle des deutschen Wirtschaftswissenschaftlers und Schriftstellers Wilhelm Vershofen aus dem Jahr 1914
 Fenriskjeften, Bergmassiv im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Fenristunga, Gletscherfeld im Königin-Maud-Land, Antarktika

 Fenrir (Mond), Mond des Planeten Saturn
 Fenrir Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika